Краснопіль — колишня назва (до другої половини XVI ст) селища Солотвин Івано-франківської області.
 Краснополь — російський корегований артилерійський боєприпас.

Див. також 
 Краснопіль